Horst Siegl (Ostrov nad Ohří, 15 de fevereiro de 1969) é um ex-futebolista profissional checo, que atuava como atacante.

Carreira 
Horst Siegl se profissionalizou no AC Sparta Prague.

Seleção 
Horst Siegl integrou a Seleção Checa de Futebol na Copa das Confederações de 1997, que terminou em terceiro lugar.

Títulos 
 República Checa
 Copa das Confederações de 1997: 3º Lugar

Jogadores da Seleção Tcheca de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 1997